Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Javier Sánchez e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Peter Doohan e Laurie Warder 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd /  Mark Woodforde (semifinali)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (finale)
 Stefan Edberg /  Jan Gunnarsson (quarti di finale)
 Javier Sánchez /  Balázs Taróczy (campioni)

 Diego Nargiso /  Ricki Osterthun (quarti di finale)
 Patrik Kühnen /  Carl-Uwe Steeb (semifinali)
 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (secondo turno)
 Magnus Gustafsson /  Leonardo Lavalle (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Open 1989